1920x1080 puede referirse a:

 una resolución de HDTV
 1080p (1920×1080)
 1080i (1920×1080)
 Un subconjunto de resolución WUXGA (1920×1200)